Pauwels est un patronyme néerlandais dérivé du prénom « Pauwel », dont l'équivalent français est « Paul », par ajout d'un suffixe génitif « -s » de filiation. Il peut désigner :

Patronyme 

 Antoine Pauwels (1796-1852), homme politique français ;
 Caroline Pauwels (1964-2022), chercheuse et professeure d'université belge ;
 Eddy Pauwels (1935-2017), ancien coureur cycliste belge ;
 Ferdinand Pauwels (1830-1904), peintre belge ;
 Jacques Pauwels (1946 -), historien belgo-canadien;
 Jérôme Pauwels (1970-), comédien français spécialisé dans le doublage ;
 Kevin Pauwels (1984-), coureur de cyclo-cross belge ;
 Louis Pauwels (1920-1997), journaliste et écrivain français ;
 Marie-Claire Pauwels (1945-2011), journaliste française ;
 Olivier Sylvain Gérard Pauwels (1971-), zoologiste belge ;
 Serge Pauwels (1983-), coureur cycliste belge ;
 Stéphane Pauwels (1968-), directeur sportif belge :
 Thierry Pauwels (1957-), astronome belge ;
 Amédée Pauwels (1864-1894), anarchiste belge.

Toponyme 

 Sint-Pauwels, ou Saint-Paul en français, section de la commune belge de Saint-Gilles-Waes, en Flandre-Orientale.

Autre 
 Prix Louis Pauwels, prix français qui récompense annuellement un essai consacré à des questions de société

Patronyme flamand